«Félix Díaz» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido Díaz - puede referirse a:

Personajes 
Félix Díaz Prieto, militar mexicano. 
Félix Díaz Mori militar mexicano padre del anterior.
Félix Díaz, futbolista argentino.
Félix Díaz, beisbolista dominicano.
Félix Díaz, cacique de los Qom.